Neomura je navrhovaná vývojová větev, která zahrnuje domény archea a eukaryota. Příbuznosti těchto dvou skupin si všiml například Carl Woese již dříve, formálně však název ustanovil až Thomas Cavalier-Smith. Část vědců soudí, že se Neomura vyvinula z aktinobakterií, tedy složitých grampozitivních bakterií (viz také článek eukaryogeneze).

V překladu Neomura znamená nové stěny, protože archea a eukarya mají ve své buněčné stěně originální molekuly, jako N-vázané glykoproteiny.

Systematika dle Cavalier-Smithe

Reference

Externí odkazy 
 

Organismy
Strom života